Rafael, férfikeresztnév
Rafael, San Francisco egyik elővárosa
Rafael, az Odaát című televízióssorozat kitalált szereplője
Rafael izraeli hadipari vállalat
Rafael (futsal)
Rafael, az Izraeli Haditengerészet pilóta nélküli felderítő repülőgéptípusa